Дюше́н (, ,  и ) — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дюшен, Андре (; 1584—1640) — французский историк, историограф и географ.
 
 Дюшен, Борис Вячеславович (1886—1949) — советский деятель госбезопасности, инженер-полковник, журналист, член РСДРП, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Дюшен, Гийом (; 1806—1875) — французский невролог и «отец электротерапии»
 Дюшен, Жозеф (; 1544—1609) — французский физик.
 Дюшен, Луи (; 1843—1922) — аббат, значительный французский исследователь древней церковной жизни и литературы.
 Дюшен, Мэтт (; род. 1991) — канадский хоккеист.
 Дюшен, Пьер (; род. 1940) — бывший генеральный секретарь Национальной ассамблеи Канады.
 Дюшен, Роза Филиппина (1769—1852) — французская католическая монахиня и педагог.
 Дюшен, Сергей Петрович (1857—1918) — начальник Главного управления кораблестроения и снабжений, председатель Главного военно-морского суда Российского императорского флота, генерал флота.
 Дюшен, Стив (; род. 1965) — канадский хоккеист.
 Дюшен, Фердинанд (; 1868—1956) — французский писатель.
 Дюшен, Эрнест (; 1874—1912) — французский врач.

Топоним 
 Душейн — город в штате Юта (США)
 Душейн — административно-территориальный округ в штате Юта (США)

См. также 
 Дюшан
 Дюшене
 Душе
 Доше

Примечания